Il singolare del torneo di tennis Trofeo Paolo Corazzi 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Eduardo Schwank che ha battuto in finale Björn Phau 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Kevin Anderson (secondo turno)
 Assente
 Eduardo Schwank (Campione)
 Alun Jones (quarti di finale)

 Rik De Voest (quarti di finale)
 Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno)
 Kristian Pless (secondo turno)
 Michail Kukuškin (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Trofeo Paolo Corazzi 2008